

Камешниця — село в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства

Камешниця — село у складі Орічівського району Кіровської області

Камешниця — гора